Angelos, Ángelos ou Aggelos, (Άγγελος) est un prénom masculin grec pouvant désigner:

Patronyme
, administrateur de baseball américain
 (né en 1929), administrateur de baseball américain
 (XIII siècle), dirigeant de Thessalie

Prénom
 (XV siècle), peintre d'icônes byzantin
Ángelos Anastasiádis (né en 1953), joueur grec de football
 (né en 1994), joueur grec de football
Ángelos Basinás (né en 1976), joueur grec de football
 (né en 1989), joueur gréco-jordanien de football
 (né en 1959), historien grec
Ángelos Charistéas (né en 1980), joueur grec de football
 (1937-2018), archéologue grec
 (né en 1955), chanteur grec de pop et folk
 (né en 1991), joueur grec de football
Angelos Evert (1894-1970), policier et résistant grec
 (1878-?), athlète de courses grec
 (né en 1974), gardien grec de football
 (1857-1939), peintre grec de paysage
 (né en 1972), haltérophile chypriote
 (né en 1992), joueur grec de football
 (né en 1997), joueur grec de football
, scientifique informatique grec
 (1934-2008), écrivain et scénariste grec
 (né en 1988), joueur grec de football
Ángelos Koroniós (né en 1969), joueur et entraîneur grec de basket-ball
 (1912-1992), sprinteur olympique grec
 (1917-1988), skieur alpin grec
Angelos Liasos (né en 2000), joueur grec de football
 (1901-1979), acteur grec
 (1910-1978), joueur grec de football
 (né en 1971), joueur chypriote de football
 (né en 1995), joueur grec de football
 (1893-?), tireur sportif grec
Ángelos Pavlakákis (né en 1976), athlète sprinteur grec
 (né en 1990), joueur chypriote de football
 (né en 1996), joueur grec de football
 (1467-1535), peintre grec de la Renaissance
 (né en 1992), joueur grec de football
Ángelos Sikelianós (1884-1951), poète grec
, joueur grec de football
Angelos Sikelianos (1884-1951), poète lyrique et compositeur grec
 (né en 1979), tireur sportif grec
 (né en 1997), joueur grec de football
 (1907-1979), écrivain grec
 (né en 1939), boxeur olympique grec
Ángelos Tsámis (né en 1981), joueur grec de basket-ball
 (né en 1989), joueur chypriote de football
Ángelos Tsingáras (né en 1999), joueur grec de football
 (né en 1969), joueur chypriote de football
Ángelos Tsoukalás (1906-1996), homme politique grec
Ángelos Tzortzínis (né en 1984), photojournaliste grec
 (né en 1991), joueur grec de water-polo
 (1915-?), nageur olympique grec
 (1880-1960), athlète grec
 (né en 1995), joueur grec de football

Voir aussi
Angélos, déesse mineure des Enfers dans la mythologie grecque
San ángelos s'agápisa, chanson du chanteur chypriote Chrístos Mylórdos

Références

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom
Prénom grec